Golgota – wzgórze w pobliżu Jerozolimy

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Golgota - część wsi Drzonowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Lisewo
 Golgota - część wsi Śliwice w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Śliwice
 Golgota - część wsi Załucze w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Niedrzwica Duża 
 Golgota - część wsi Nieznanice w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kłomnice
 Golgota - część wsi Ludwinów w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Solec-Zdrój

Utwory 
 Golgota – panorama Jana Styki, wystawiona w Glendale w Kalifornii
 Golgota – obraz Mikołaja Ge
 Golgota – powieść Czyngiza Ajtmatowa
 Golgota – książka dziennikarza śledczego Carmelo Abbate 
 Golgota Wrocławska – spektakl Sceny Faktu Teatru Telewizji

Inne 

 Golgota – trasa narciarska w Szczyrku

Zobacz też 
 Wspólnota Chrześcijańska „Golgota”
 Golgota Beskidów